Azpilikueta/ Azpilkueta (po baskijskom pravopisu) ili  Azpilicueta/Azpilcueta (po španjolskom pravopisu) je baskijsko prezime.

Cesar Azpilikueta Tanko-baskijsko-španjolski nogometaš
Frantzisko Jatsu Azpilikueta-baskijski katolički svećenik, poznatijih kao sveti Franjo Ksaverski
Martin Azpilikueta Jauregizar-baskijski teolog i ekonomist, rođak Franje Ksaverskog
Pedro Agerre Azpilkueta, poznatiji kao Axular-baskijski katolički svećenik i književnik
Azpilikueta-selo u općini Baztan, na sjeveru Navare

Baskijska prezimena